Vestervang Sogn henviser til flere artikler:
 Vestervang Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Viborg Domprovsti
 Vestervang Sogn (Helsingør Kommune) – et sogn i Helsingør Kommune og i Helsingør Domprovsti